IM Cubs é um clube de futebol das Bahamas. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol das Bahamas